Софийско земетресение може да се отнася за:
 Софийско земетресение (1818)
 Софийско земетресение (1858)
 Софийско земетресение (1917)
 Софийско земетресение (2012)